Mortuary (engl. ‚Leichenhaus‘) bezeichnet:
 Mortuary (mexikanische Band), mexikanische Death- und Thrash-Metal-Band
 Mortuary (ukrainische Band), ukrainische Progressive-Death- und Doom-Metal-Band
 Mortuary (französische Band), französische Death-Metal-Band